Finalen i Copa América 2007 spelades den 15 juli 2007 på Estadio José Pachencho Romero i Maracaibo för att kora turneringssegrare. Brasilien besegrade Argentina med 3–0.

Detta blev Brasiliens 8:e titel. Brasilien representerade Conmebol (Sydamerika) vid Fifa Confederations Cup 2009. Argentina vann Copa Bolivia med deras medverkande i finalen.

Vägen till finalen

Matchen

Statistik

Referenser

Fotnoter 

Final
Sport i Buenos Aires